Harold es uno de los personajes secundarios de la serie Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy.

Aspecto 
Su aspecto es muy parecido al de Billy. Un hombre gordo con nariz grande de color rosa, ojos pequeños y negros y pelo negro con tupé. Viste una camisa blanca con mangas cortas de color naranja, pantalón azul y zapatos marrones.

Datos 
Es el padre de Billy. No es tan tonto como Billy, aunque si que es muy tonto. Billy lo ve como un genio y trata de demosrtar a otros ver esto. Harold se molesta a veces con las payasadas de Billy y le teme a su esposa cuando se enoja. Cambia de trabajo cada dos por tres, ya que los despiden de todos.

Mogar 

Mogar: es su alias en el capítulo Concurso de Bandas cuando se apunta junto a Billy en el concurso musical, dándole un nuevo aspecto. El aspecto que tiene Harold como Mogar es un estilo al grupo estadounidense de rock Kiss, concretamente al del miembro del grupo Paul Stanley. En el videojuego aparece Harold con el aspecto de Mogar como traje principal del personaje.

Super Puño 
En Super Puño se convierte en un soldado-guardián de Mandy, vigilando la casa de ésta.

Futuro 
Será uno de los rebeldes contra la dictadura de Mandy.

Videojuego

Ficha técnica 

Mogar: es uno de los personajes desbloqueables del juego. Su arma cambia depende del traje que se le ponga, puede ser una guitarra o un pez espada.

Fusión Mojo 
Mogar empieza a tocar su guitarra con un volumen altísimo y molesto hasta que a los rivales no tardan en incendiarles las orejas hasta que revientan del ruido de la guitarra.

Cómo desbloquear 

Para desbloquearle hace falta terminar el "Story Mode" con cualquiera de los cuatro que son manejables desde el principio. A la vez se desbloquean Eris, Nergal y Fred Fredburg.

Curiosidades 
 Su cerebro se aloja en su tupé.
 Harold tiene dos pies y medio.
 En su juventud, Harold era inteligente, ya que fue admitido en la universidad de Harvard.
 En el capítulo "el perro soñado", en una escena se puede leer que era un navy seal.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy